

Patronymie 
 Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz (1975-), archère polonaise
 Józef Marcinkiewicz (1910-1940), mathématicien polonais
 Kazimierz Marcinkiewicz (1959-), homme d'État polonais
 Radosław Marcinkiewicz (1986-), lutteur polonais

Voir aussi 
 

Patronyme polonais